Tomka – plemię indiańskie w Ameryce Północnej
 tomka – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 Tomka – tajny ośrodek broni chemicznej, zorganizowany na terenie ZSRR przez Republikę Weimarską w latach 20 XX w.